Langnau kan syfta på:

Schweiz 

Langnau am Albis – en stad i Horgendistrikt i kantonen Zürich i Schweiz 
Langnau bei Reiden – en ort och tidigare kommun i kantonen Luzern 
Langnau im Emmental – en kommun i amtsbezirk Signau i kantonen Bern